Witold Rychter (1902-1984) - inżynier mechanik, sportowiec
 Witold Rychter (aktor) (1898-1956) - aktor, reżyser teatralny